«Number One Spot» — сингл, выпущенный а 2004 году в альбоме The Red Light District.

Музыкальное видео 
Видео победитель MTV Video Music Award как лучшие видео 2005 года.

Remix 
На эту песню есть ремикс сделанный Kardinal Offishall.

Чарты

Ссылки 
 

Синглы Лудакриса
Синглы Def Jam Recordings